Leptoteratura är ett släkte av insekter. Leptoteratura ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Leptoteratura